Радіус — відрізок, що з'єднує центр кола (сфери) з довільною точкою цього кола
 РАДІУС — всеукраїнська мережа банкоматів, створена в 2006 році

Прізвище 

 Александра Радіус ( 1946) — нідерландська балерина
 Анна Радіус (1846—1918) — італійська письменниця

Абревіатура 
 RADIUS — протокол передачі даних

Див. також 
 Променева кістка ()